Тетразен — химическое соединение:
 1-Тетразен — вещество с брутто-формулой N4H4
 2-Тетразен — вещество с брутто-формулой N4H4, отличающееся от 1-тетразена положением двойной связи
 Тетразен (производное тетразола) — вещество с брутто-формулой C2H6N10·H2O